Ненана:

 Ненана — река на Аляске.
 Ненана — город на Аляске.
 Ненана — государственный гражданский аэропорт.
 Ненана — археологическое местонахождение конца плейстоцена (11,7—10 тыс. лет назад) на территории Аляски.